Seefeld heißen folgende geographische Objekte:
 Seefeld (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Starnberg, Bayern
 Seefeld (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Seefeld in Tirol, Gemeinde in Tirol
 Hamburg-Seefeld, Ort in Hamburg-Kirchwerder
Gemeindeteile:
 Seefeld (Altusried), Ortsteil der Gemeinde Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seefeld (Bad Bevensen), Ortsteil der Stadt Bad Bevensen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Seefeld (Bad Grönenbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Seefeld (Bad Oldesloe), Ortsteil der Kreisstadt Bad Oldesloe, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Seefeld (Basedow), Ortsteil der Gemeinde Basedow, Landkreis Demmin, Mecklenburg-Vorpommern
 Seefeld (Dalberg-Wendelstorf), Ortsteil der Gemeinde Dalberg-Wendelstorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seefeld (Dannenberg), Ortsteil der Stadt Dannenberg, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Seefeld (Demmin), Ortsteil der Stadt Demmin, Landkreis Demmin, Mecklenburg-Vorpommern
 Seefeld (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Seefeld (Ecklak), Ortsteil der Gemeinde Ecklak, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Seefeld (Lenzen), Ortsteil der Stadt Lenzen, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Seefeld (Mühlenbecker Land), Wohnplatz der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Seefeld (Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seefeld (Pritzwalk), Ortsteil der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Seefeld (Stadland), Ortsteil der Gemeinde Stadland, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Seefeld (Testorf-Steinfort), Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinfort, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seefeld (Werneuchen), Ortsteil der Stadt Werneuchen, Landkreis Barnim, Brandenburg

 Seefeld (Gemeinde Gföhl), Ortsteil von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Seefeld (Gemeinde Seefeld-Kadolz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Seefeld-Kadolz, Niederösterreich
 Seefeld (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Seefeld (Thun), ein Quartier der Stadt Thun, Kanton Bern
 Seefeld (Stadt Zürich), ein Quartier der Stadt Zürich

historisch:
 Grzędzice, Dorf in der Landgemeinde Stargard (Stargard in Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern
 Ołużna, Dorf im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Seefeld, Kreis Kolberg, Pommern) 
 Prostornoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Seefeld, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen) 
 Jezernice, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien

Regionen:
 Olympiaregion Seefeld, Tourismusregion in Tirol

Bauten:
 Schloss Seefeld (Oberbayern) in Seefeld
 Schloss Seefeld (Niederösterreich) in Seefeld-Kadolz

Seefeld ist der Familienname folgender Personen
 Adolf Seefeld (1870–1936), deutscher Mörder
 Alfred von Seefeld (1825–1893), deutscher Buchhändler und Verleger
 Anton Clemens von Toerring-Seefeld (1725–1812), bayerischer Adeliger und Obersthofmeister
 Ferdinand I. von Toerring-Seefeld (1583–1622), bayerischer Adeliger und Brauhausgründer
 Hans von Toerring zu Seefeld und Jettenbach († 1555), adliger Grundherr
 Horst Seefeld (1930–2018), deutscher Politiker
 Julius von Seefeld (1802–1878), kurländischer Landesbeamter
 Maximilian Ferdinand von Toerring-Seefeld (1632–1683), bayerischer Adeliger
 Philipp Joseph von Toerring-Seefeld (1680–1735), bayerischer Adeliger und Haushofmeister von Kurfürst Max Emanuel von Bayern
 Siboto von Seefeld († 1262), Bischof von Augsburg

Siehe auch:
 Seefeldt
 Seefelden
 Seefelder
 Feldsee
 Seefeldsee